Goães ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Goães (Amares)
 Goães (Vila Verde)